Дисциплина ( = учение, възпитание), думата има няколко значения:

 Академична дисциплина – като самостоятелна част от наука.
 Дисциплина – спорт.
 Дисциплина – като поведение, подчинено на ред, изпълнение на заповеди и др.

Педагогика